Un nexus est une connexion, généralement là où de multiples éléments se rencontrent.

Techniques 
Nexus peut désigner :
 Nexus, un des noms du premier navigateur WorldWideWeb ;
 Nexus, un commutateur ultra-rapide développé par Cisco Systems ;
 Google Nexus, une ligne de produits développés par Google (conjointement avec différents constructeurs) ;
 Nexus, un système de grille de commutation audio professionnelle modulable et permettant l'ajout direct d'une télécommande de régie audio ;
 Nexus, un gestionnaire de dépôts open source développé par Sonatype.

Sciences 
Nexus peut désigner :
 Nexus, en médecine, une jonction intercellulaire mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines ;
 Nexus, une substance psychotrope aussi connue sous le nom 2C-B ;
 Nexus, un terme introduit par le linguiste danois Otto Jespersen, synonyme d'énoncé ;
 Nexus, un format de fichier utilisé en bio-informatique.

Transports 
Nexus peut désigner :
 Nexus, un modèle de scooter de la marque Gilera ;
 Nexus 30, un hélicoptère radio commandé de classe 30 produit par Kyosho ;
 Nexus, une gamme de moyeux de bicyclette à vitesses intégrées du fabricant Shimano ;
 , un programme de collaboration entre les États-Unis et le Canada permettant à ses usagers de traverser la frontière au moyen d'une carte spéciale.

Œuvres

Littérature 
 Nexus, un roman d'Henry Miller (le troisième volet de La Crucifixion en rose) ;
 Nexus, un roman de science-fiction de Ramez Naam ;
 Nexus, un comic book de Mike Baron et Steve Rude ;
 Nexus, une bande dessinée de François Marcela-Froideval et Bournay ;
 Nexus, une revue bimestrielle française, d'origine australienne, consacrée notamment aux pseudo-sciences ;
 Nexus, une revue publiée par l'Institut Nexus aux Pays-Bas, paraissant trois fois par an sous forme de livre (200 pages). Articles avec thèmes culturels et philosophiques. Critiques littéraires dans le domaine de l'humanitaire, l'art et la théologie ;
 Un Nexus-6, un androïde extrêmement perfectionné dans l'univers du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (aussi appelé Blade Runner).

Musique 
 The Nexus, une musique du groupe de trance Goa Astral Projection ;
 The Nexus, le deuxième album du groupe de death mélodique Amaranthe ainsi que de la quatrième piste de celui-ci ;
 Nexus, un album du groupe de rock Argent, sorti en 1974 ;
 Nexus, un album du groupe de rock japonais Straightener, sorti en 2009 ;
 Nexus, une musique de Vitalic, sorti en 2012 dans son album  ;
 Nexus-2060, un album de l'artiste de J-Pop Capsule, sorti en 2005 ;
 Nexus, une chanson du double album  de Dan Fogelberg ;
 Nexus, un single du duo d'idoles japonaises ClariS, sorti en 2011 ;

Jeu 
 Nexus: The Jupiter Incident, un jeu de stratégie en temps réel, développé par Mithis Entertainment.

Autres 
 Nexus, un ensemble de percussions de musique contemporaine ;
 Nexus, un protocole informatique créé par Pioneer Corporation à destination des tables de mixage et lecteurs CDJ de la marque ;
 NeXuS, un artiste de musique transe français ;
 Nexus, un groupe de musique rock établi en Suisse romande ;
 Nexus, un terme utilisé en philosophie, synonyme de réseau ;
 The Nexus, un groupe de catcheurs heels de la World Wrestling Entertainment ;
Nexus, une discipline Magnakaï de l'univers de Loup Solitaire
Nexus, un cadre de gestion de projet, affilié à la méthode agile, issue de Scrum et créé par Ken Schwaber.

Homonymie de titre